As – symbol chemiczny arsenu
 as – karta do gry
 as – moneta w cesarstwie rzymskim
 as – dźwięk
 as – symbol attosekundy
 as – w astronomii, symbol pozaukładowej sekundy łuku (z )
 As – polski samochód osobowy produkowany w latach 20. XX w.
 As – polski miniserial nakręcony w 2002 roku
 "As" – polski tygodnik ukazujący się do 1939
 as – polecenie systemu Linux, wchodzące w skład zestawu programów binutils
 AS – system autonomiczny (ang. autonomous system)
 Ås – miasto i gmina w Norwegii
 Aš – miasto w Czechach
 Ås – miasto w Szwecji
 As – gmina w Belgii
 as myśliwski – honorowy tytuł w lotnictwie wojskowym
 As – dynastia bogów nordyckich
 As – superbohater, postać w filmie Hydrozagadka
 As (samolot) – projekt samolotu szkolno-treningowego
 as serwisowy – rodzaj zagrywki w tenisie lub siatkówce
 As (czasopismo) – polskie czasopismo o tenisie ziemnym
 As (zespół muzyczny) – zespół muzyczny disco polo
 As – utwór muzyczny Steviego Wondera

Zobacz też 
 AS
 Ås